Motyčka může být:

 malá motyka
 Motyčka (příjmení) – české příjmení
 Motyčky – obec na Slovensku v okrese Banská Bystrica

Externí odkazy